Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Miami Open 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizierten sich 12 Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die am 22. und 23. März 2021 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Miami Gardens